Закржевский (польск. Zakrzewski) — фамилия:

 Закржевский, Анатолий Иосифович (1933—1987) — советский волейболист.
 Закржевский, Валент (1821—1862) — польский писатель и переводчик; сотрудник издания «Gazety Codziennej»..
 Закржевский, Василий Иванович — русский и украинский инженер-генерал-майор 
 Закржевский, Владислав Игнатьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 6 июля 1915.
 Закржевский, Дмитрий Владимирович (1864—после 1917) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Херсонской губернии.
 Закржевский, Игнатий (1745—1802) — польский патриот и государственный деятель.
 Закржевский, Сигизмунд Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 августа 1916.
 Закржевский, Юлиан Фёдорович (1852—1915) — русский оперный певец и педагог. 
 Закржевский, Ян (?—1847) — польский историк и литератор.

См. также 
 Закшевский

Примечания